Carstairs  peut faire référence à :

Toponyme 

 Carstairs, village situé dans le South Lanarkshire en Écosse ;
 Carstairs, ville située dans la province canadienne d'Alberta.

Patronyme 

 Joe Carstairs (1900-1993), navigatrice britannique ;
 John Paddy Carstairs (1910-1970), réalisateur, scénariste et producteur britannique ;
 Sharon Carstairs (1942-), personnalité politique et sénatrice canadienne.